Zauch steht für:

 Zauch (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Zauch (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Stadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Zauche (Begriffsklärung)
 Zauchen